Adoration (compositie), een compositie van Frank Bridge
Adoration (1928), een Amerikaanse film van Frank Lloyd 
Adoration (2008), een Canadese film van Atom Egoyan